Il doppio maschile del Congoleum Classic 1984 è stato un torneo di tennis facente parte della categoria Grand Prix.

Brian Gottfried e Raúl Ramírez erano i detentori del titolo, ma solo Gottfried ha partecipato in coppia con Victor Amaya.

Amaya e Gottfried hanno perso nel 2º turno contro Martin Davis e Chris Dunk.

Bernard Mitton e Butch Walts hanno battuto in finale 4–6, 6–4, 7–6 Scott Davis e Ferdi Taygan.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

 Tim Gullikson /  Sherwood Stewart (secondo turno)
 Mark Dickson /  Cássio Motta (secondo turno)
 Steve Meister /  Brian Teacher (quarti di finale)
 Scott Davis /  Ferdi Taygan (finale)

 Victor Amaya /  Brian Gottfried (secondo turno) 
 David Graham /  Laurie Warder (secondo turno) 
 Bernard Mitton /  Butch Walts (campioni) 
 Eric Fromm /  Eliot Teltscher (secondo turno)

Tabellone

Finales

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Congoleum Classic 1984